Бува́йсар Алу́евич Пасха́ев () — российский чеченский кикбоксер, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, чемпион Европы, призёр Кубка мира, чемпион мира среди профессионалов.

Студент геолого-промыслового факультета Грозненского Государственного нефтяного института имени академика М. Д. Миллионщикова.

Спортивные результаты 
 Трёхкратный чемпион ЮФО по кикбоксингу;
 Обладатель Кубка России (Нижний Тагил, 2012);
 Чемпионат России по кикбоксингу в разделе К-1 (Калининград, 2014);
 Чемпион Европы (Бильбао, 2014)
 Чемпионат России по кикбоксингу 2022 года — ;

Семья 
Бувайсар — средний из братьев Пасхаевых. Его братья Хамид и Умар Пасхаевы также занимаются кикбоксингом, являются чемпионами и призёрами чемпионатов России, мира и крупных международных соревнований.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бувайсар Пасхаев: «Я настраиваю себя только на победу»
 Бувайсар Пасхаев завоевал Кубок России
 Кикбоксеры клуба «Беркута» завоевали призовые места на Чемпионате России
 НК № 20 Умар Пасхаев завоевал титул чемпиона Европы 

Спортсмены Чечни
Чемпионы России по кикбоксингу
Чемпионы Европы по кикбоксингу
Чемпионы мира по кикбоксингу
Выпускники Грозненского нефтяного университета